Kovács Levente (1940– ) színházi rendező, rendező- és színészpedagógus, egyetemi professzor
 Kovács Levente (1977– ) villamosmérnök, egyetemi tanár, rektor
 Kovács Levente Junior Prima díjas zeneszerző